Наташа Хан:
 Bat for Lashes ( она же Наташа Хан )— английский музыкант
 Хан, Наташа — британская теннисистка.